Сергей Владимирович Шарабура (19 августа 1975, Спасск-Дальний, СССР) — украинский футболист, нападающий. Кандидат в мастера спорта.

Игровая карьера 
Заниматься футболом начал в 1982 году в ДЮСШ «Судостроитель». Тренеры — Иван Личко, Анатолий Чунихин. В 1991 году дебютировал во взрослой николаевской команде, выйдя на замену в матче с «Зарёй» (Бельцы, 7:1). В следующем году 06 июня 1992 сыграл первый матч в высшей лиге чемпионата Украины («Черноморец», 1:2).

В 1996 году при содействии тренера СК «Николаев» Евгения Кучеревского переехал в клуб первой российской лиги «Звезда» (Иркутск), затем некоторое время играл во второй лиге за «Селенгу». В 1998 году вернулся в Николаев, чтобы закончить учебу в пединституте.

Карьеру продолжил в «Херсоне», который возглавлял сыгравший более 100 матчей за «Судостроитель» Сергей Шевченко. В команде провёл 4 сезона.

В 2002 году перешёл в николаевский «Водник». С командой прошёл путь от чемпионата области до второй лиги чемпионата Украины. Становился бронзовым призёром любительского чемпионата Украины (2002). После расформирования клуба, проодолжил выступления в любительских коллективах Николаевской и соседней Одесской областей. В 2006 году в составе одесского «Ивана» принимал участие в матчах розыгрыша Кубка регионов УЕФА. В составе николаевского «Торпедо» — серебряный призёр любительского чемпионата (2008) и финалист любительского Кубка (2007).

Примечания

Ссылки 
 Маршруты Шарабуры
 Игрок последнего чемпионата СССР

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Энергия» Южноукраинск
Игроки ФК «Артания»
Игроки ФК «Портовик» Ильичёвск
Игроки ФК «Звезда» Иркутск
Игроки ФК «Бурятия»
Игроки ФК «Кристалл» Херсон
Игроки ФК «Водник» Николаев